Giovanni Delfino può riferirsi a:

 un membro della famiglia veneziana Dolfin, talvolta italianizzata in Delfino (v. Giovanni Dolfin)
Giovanni Delfino (1617-1699), scrittore italiano
Giovanni Delfino (1937), ex calciatore italiano